Арабе́ски ( — «арабський») — складний орнамент з геометричних фігур і стилізованих рослинних мотивів, куди часом включаються каліграфічні східні написи
 «Арабески» — збірка творів Миколи Гоголя.
 «Арабески» — новела Миколи Хвильового.
 Арабеск — одна з поз в балеті
 Арабеска — вид музичної п'єси (переважно для фортепіано)

 Арабеска — арабський стиль музики, створений у Туреччині
 Арабески — теплі напівчобітки або чоботи, що призначені для зимових прогулянок. Зазвичай в них водонепроникна підошва і теплий верх з повсті, хутра чи шкіри.
 «Arabesque» — німецький музичний гурт, що працював в жанрі диско з елементами хай-енерджі.

Література

Примітки